Гасві́ль-Уазе́м, Ґасвіль-Уазем () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на південний захід від Парижа, 70 км на північний захід від Орлеана, 5 км на схід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 468 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1275,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Гасвіль-Уазем на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гасвіль-Уазем на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар